Black Magic (canção do Little Mix)
 Black Magic (canção do Slayer)

Desambiguação